Hooker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Dalton Hooker
 William Jackson Hooker